Cornelius Cethegus ist der Name folgender Personen:
 Servius Cornelius Cethegus, römischer Konsul